|(2401) Аэлита (Aehlita) || 1975 VM2 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2402) Сатпаев (Satpaev) || 1979 OR13 || 31 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (2403) Шумава (Šumava) || 1979 SQ ||25 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2404) Антарктика (Antarctica) || 1980 TE || 1 октября 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2405) Уэлш (Welch) || 1963 UF || 18 октября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(2406) Орельская (Orelskaya) || 1966 QG || 20 августа 1966 || Крым || -
|-
|(2407) Гауг (Haug) || 1973 DH || 27 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2408) Астапович (Astapovich) || 1978 QK1 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2409) Чепмен (Chapman) || 1979 UG || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2410) Morrison || 1981 AF || 3 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2411) Zellner || 1981 JK || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2412) Wil || 3537 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2413) van de Hulst || 6816 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2414) Vibeke || 1931 UG || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2415) Ganesa || 1978 UJ || 28 октября 1978 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(2416) Шаронов (Sharonov) || 1979 OF13 || 31 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2417) McVittie || 1964 CD || 15 февраля 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(2418) Восковец-Верих (Voskovec-Werich) || 1971 UV || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2419) Молдавия (Moldavia) || 1974 SJ || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2420) Чюрлёнис (Čiurlionis) || 1975 TN || 3 октября 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2421) Nininger || 1979 UD || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2422) Перовская (Perovskaya) || 1968 HK1 || 28 апреля 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2423) Ибаррури (Ibarruri) || 1972 NC || 14 июля 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2424) Таутенбург (Tautenburg) || 1973 UT5 || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, K. Kirsch
|-
|(2425) Шэньчжэнь (Shenzhen) || 1975 FW || 17 марта 1975 || Нанкин || -
|-
|(2426) Симонов (Simonov) || 1976 KV || 26 мая 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2427) Кобзарь (Kobzar) || 1976 YQ7 || 20 декабря 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2428) Каменяр (Kamenyar) || 1977 RZ6 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2429) Шюрер (Schürer) || 1977 TZ || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2430) Брюс Хэлин (Bruce Helin) || 1977 VC || 8 ноября 1977 || Паломар || Элеанор Хелин,  Юджин Шумейкер
|-
|(2431) Сковорода (Skovoroda) || 1978 PF3 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2432) Соомана (Soomana) || 1981 FA || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2433) Sootiyo || 1981 GJ || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2434) Bateson || 1981 KA || 27 мая 1981 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(2435) Хоремхеб (Horemheb) || 4578 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2436) Хатшепсут (Hatshepsut) || 6066 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2437) Амнистия (Amnestia) || 1942 RZ || 14 сентября 1942 || Турку || M. Väisälä
|-
|(2438) Олешко (Oleshko) || 1975 VO2 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2439) Улугбек (Ulugbek) || 1977 QX2 || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2440) Эдукатио (Edukatio) || 1978 VQ4 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2441) Хиббс (Hibbs) || 1979 MN2 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|(2442) Корбетт (Corbett) || 1980 TO || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2443) Томейлен (Tomeileen) || A906 BJ || 24 января 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2444) Ледерле (Lederle) || 1934 CD || 5 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2445) Блажко (Blazhko) || 1935 TC || 3 октября 1935 || Крым || Пелагея Шайн
|-
|(2446) Луначарский (Lunacharsky) || 1971 TS2 || 14 октября 1971 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2447) Кронштадт (Kronstadt) || 1973 QY1 || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2448) Шолохов (Sholokhov) || 1975 BU || 18 января 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2449) Кенос (Kenos) || 1978 GC || 8 апреля 1978 || Серро-Тололо || W. Liller
|-
|(2450) Иоаннисиани (Ioannisiani) || 1978 RP || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2451) Дольфус (Dollfus) || 1980 RQ || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2452) Лио (Lyot) || 1981 FE || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2453) Вабасх (Wabash) || A921 SA || 30 сентября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2454) Олаус Магнус (Olaus Magnus) || 1941 SS || 21 сентября 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2455) Сомвилль (Somville) || 1950 TO4 || 5 октября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2456) Паламед (Palamedes) || 1966 BA1 || 30 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(2457) Рублёв (Rublyov) || 1975 TU2 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2458) Вениакаверин (Veniakaverin) || 1977 RC7 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2459) Spellmann || 1980 LB1 || 11 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2460) Mitlincoln || 1980 TX4 || 1 октября 1980 || Сокорро || L. G. Taff, D. E. Beatty
|-
|(2461) Clavel || 1981 EC1 || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(2462) Нехаленния (Nehalennia) || 6578 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2463) Sterpin || 1934 FF || 10 марта 1934 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(2464) Норденшёльд (Nordenskiöld) || 1939 BF || 19 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2465) Вильсон (Wilson) || 1949 PK || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2466) Голсон (Golson) || 1959 RJ || 7 сентября 1959 || Бруклин || IAP
|-
|(2467) Коллонтай (Kollontai) || 1966 PJ || 14 августа 1966 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2468) Репин (Repin) || 1969 TO1 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2469) Таджикистан (Tadjikistan) || 1970 HA || 27 апреля 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2470) Агэмацу (Agematsu) || 1976 UW15 || 22 октября 1976 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(2471) Ultrajectum || 6545 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2472) Брадман (Bradman) || 1973 DG || 27 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2473) Хейердал (Heyerdahl) || 1977 RX7 || 12 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2474) Руби (Ruby) || 1979 PB || 14 августа 1979 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2475) Семёнов (Semenov) || 1972 TF2 || 8 октября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2476) Андерсен (Andersen) || 1976 JF2 || 2 мая 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2477) Бирюков (Biryukov) || 1977 PY1 || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2478) Токай (Tokai) || 1981 JC || 4 мая 1981 ||  Токай (город) || Т. Фурута
|-
|(2479) Соданкюля (Sodankylä) || 1942 CB || 6 февраля 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2480) Папанов (Papanov) || 1976 YS1 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2481) Бюрги (Bürgi) || 1977 UQ || 18 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2482) Перкин (Perkin) || 1980 CO || 13 февраля 1980 || Гарвард || -
|-
|(2483) Гвиневра (Guinevere) || 1928 QB || 17 августа 1928 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2484) Паренаго (Parenago) || 1928 TK || 7 октября 1928 || Крым || Неуймин Г. Н.
|-
|(2485) Шефлер (Scheffler) || 1932 BH || 29 января 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2486) Метсяхови (Metsähovi) || 1939 FY || 22 марта 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2487) Juhani || 1940 RL || 8 сентября 1940 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(2488) Брайан (Bryan) || 1952 UT || 23 октября 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(2489) Суворов (Suvorov) || 1975 NY || 11 июля 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2490) Буссолини (Bussolini) || 1976 AG || 3 января 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2491) Tvashtri || 1977 CB || 15 февраля 1977 || Паломар || W. L. Sebok
|-
|(2492) Кутузов (Kutuzov) || 1977 NT || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2493) Elmer || 1978 XC || 1 декабря 1978 || Гарвард || -
|-
|(2494) Inge || 1981 LF || 4 июня 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2495) Noviomagum || 7071 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2496) Fernandus || 1953 TC1 || 8 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(2497) Куликовский (Kulikovskij) || 1977 PZ1 || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2498) Цесевич (Tsesevich) || 1977 QM3 || 23 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2499) Брунк (Brunk) || 1978 VJ7 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2500) Аласкаттало (Alascattalo) || 1926 GC || 2 апреля 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|}